Leguay ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Leguay (1909–1989), französischer Beamter und Täter des Holocaust
 Jean Leguay (* 1955), als Jano bekannter französischer Comiczeichner
 Jean-Pierre Leguay (* 1939), französischer Organist